Трищети́нник колоси́стый () — вид цветковых растений рода Трищетинник ().

Распространение 
Произрастает в Северной Америке, Евразии и Южной Америке. В Северной Америке растёт в северных районах, включая северные части США и большую часть Канады до Гренландии. Широко распространён на островах Канадского Арктического архипелага. 

Этот вид в изобилии произрастает в арктических и альпийских средах обитания, а также в горных районах в более южных регионах.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, образующее кустики из прямостоячих стеблей высотой от нескольких сантиметров до одного метра. Узкие листья собраны по большей части у основания густо растущих стеблей. Соцветие — узкий колос длиной от нескольких см до 30—50 см. Колосья от зелёного до пурпурного или коричневого светлого цвета.

Значение и применение 
Хорошо поедается крупным рогатым скотом и лошадьми, хуже овцами. Листья содержат 184 мг % аскорбиновой кислоты.

Хорошо поедается .

Некоторые синонимы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
С полным списком синонимом можно ознакомиться на сайте The Plant List.

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Grass Manual Treatment
 Washington Burke Museum
 Фотографии 

Злаки
Флора Северной Америки
Кормовые растения северного оленя